Строківська сільська рада — Житомирська область, Попільнянський район
 Строківська сільська рада — Київська область, Переяслав-Хмельницький район